Казанський Денис Вікторович (нар. 1984) — український блогер, журналіст та політичний оглядач.
 Казанський Діонісій Олександрович (1883—1938) — український учений, хімік, професор. Декан хімічного факультету Харківського державного університету.
 Казанський Петро Євгенович — російський правознавець.
 Казанський Микола Миколайович — російський архітектор.

Див. також 
 Казанська губернія
 Казанський метрополітен
 Казанський трамвай